Villamar kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Villamar, Sardinien, Sardinien, Provincia di Medio Campidano,

Mexiko 

 Villa Mar Chile Frío, ort, Veracruz, Tuxpan, 
 Villamar (kommun), Michoacán de Ocampo, 
 Villamar, Michoacán de Ocampo, 
 Villamar, Campeche, Champotón,